Гой () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Энзинген.

Округ входит в кантон Золотурн. Занимает площадь 62,02 км². Население 17 148 чел. Официальный код — 1101.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Ссылки 

Округа кантона Золотурн